Dragomirow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Michailowitsch Dragomirow (1868–1955), russischer General
 Michail Iwanowitsch Dragomirow (1830–1905), russischer General
 Wladimir Michailowitsch Dragomirow (1867–1928), russischer General